Calle Bleecker/Broadway–Calle Lafayette puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan:

 Calle Bleecker (línea de la Avenida Lexington), servida por los trenes del servicio 
 Broadway–Calle Lafayette (línea de la Sexta Avenida), servida por los trenes del servicio 

Estas estaciones forman parte del complejo interconectado con transferencias gratis. La plataforma de la parte de Upper Manhattan (sentido norte) de la línea de la Avenida Lexington se encuentra en construcción para conectarla con el resto del complejo.

Estaciones del Metro de Nueva York